Pedro Carbo steht für:

 Pedro Carbo (Guayaquil), Stadtteil von Guayaquil und Parroquia im Kanton Guayaquil, Provinz Guayas, Ecuador
 Pedro Carbo (Guayas), Stadt und Parroquia im Kanton Pedro Carbo, Provinz Guayas, Ecuador
 Kanton Pedro Carbo, Kanton in der Provinz Guayas, Ecuador

Pedro Carbo ist der Name folgender Personen:
 Pedro José Carbo y Noboa (1813–1894), ecuadorianischer Politiker